Amédée II peut désigner :
 Amédée II, comte de Savoie de 1078 à 1080 ;
 Amédée II, seigneur de Montfaucon de 1162 à 1195 et comte de Montbéliard de 1163 à 1195 ;
 Amédée II, comte de Genève de 1280 à 1308.